Cratere Pasteur – cratere lunare
 Cratere Pasteur – cratere su Marte